A Temporada da GP3 Series de 2015 foi a sexta do campeonato da GP3 Series, série de acesso à GP2 Series. Iniciou com a rodada dupla no Circuito da Catalunha, na Espanha, em 9 de maio, e a decisão do campeonato, entre 28 e 29 de novembro, foi na rodada dupla de Yas Marina.

Teve como campeão o francês Esteban Ocon, da equipe ART Grand Prix.

Equipes e Pilotos 

 Nota 1: Com a falência da Marussia F1 Team (que voltou à Fórmula 1 após um período inativa), a Marussia Manor Racing decidiu abandonar a GP3, reduzindo o número de equipes diminuir para 8.
 Nota 2: A Campos Racing substituirá a Hilmer Motorsport, que disputará apenas a GP2 Series em 2015.

Provas
Em 5 de dezembro de 2014, foi publicado o calendário de provas da GP3 em 2015.

Classificação

Notas
† — Pilotos que não completaram a corrida, mas classificados por terem percorrido mais de 90% da prova.

Ligações externas
 Site oficial

2015
GP3 Series